Роскин — еврейская матронимическая фамилия:

 Роскин, Александр Иосифович (1898—1941) — русский советский литературовед и критик.
 Роскин, Владимир Осипович (Иосифович) (1896—1984) — советский живописец.
 Роскин, Григорий Иосифович (1892—1964) — советский фармаколог, цитолог и гистолог, протозоолог.

 Роскина, Наталья Александровна (1927—1989) — советский литературовед, автор мемуаров.